Pons (lateinisch für ‚Brücke‘) steht für:
 Pons, Teil des Gehirns
 Pons (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pons (Adelsgeschlecht), französische Adelsfamilie
 Pons-Verlag, Verlag für (Online-)Wörterbücher, Sprachkurse, Grammatiken, Lernhilfen für Schüler
 Pons Racing, Motorsportteam

Pons ist der Name folgender

Orte:
 Pons (Charente-Maritime), Stadt in Frankreich

geografischer Objekte:
 Kanton Pons, Kanton in Frankreich
 Rivière Pons, ein Fluss in Kanada

astronomischer Objekte:
 Pons (Mondkrater), Mondkrater
 7P/Pons-Winnecke, Komet
 12P/Pons-Brooks, Komet
 C/1825 N1 (Pons), Komet
 (7645) Pons, Asteroid

Siehe auch:
 Ponce
 Ponts
 Pontz